Hernán Ruiz peut nommer:
 Hernán Ruiz le Vieux (m. 1547), architecte espagnol;
 Hernán Ruiz le Jeune (1514 - 1569), architecte espagnol;
 Hernán Ruiz de Villegas (1510 - 1572), poète espagnol